Moa puede referirse a los siguientes topónimos:
 Moa, municipio de Cuba.
 El río Moa, río de África Occidental.

Asimismo, en zoología, puede hacer referencia a:
 El orden extinto de aves Dinornithidae.
 Dinornis robustus (moa gigante de la isla Sur).
 Los moa-nalo, grupo de aves anátidas extintas.

También, puede referirse a las siguientes personas:
 Pío Moa, escritor español.
 Moa Martinson, escritora sueca.
 El apodo de Mohammed Abdellaoue, futbolista noruego.

Además, puede hacer referencia a los siguientes buques:
 HMNZS Moa (P3553), patrullero neozelandés.
 HMNZS Moa (T233), dragaminas neozelandés.

Enlaces externos